Карл Николаевич Пауль-де-Шардон (также Дешардон; ; 1734—1818) — генерал-лейтенант инженерного корпуса Русской императорской армии.

Биография 

Шарль Пауль-де-Шардон родился в Дои в 1734 году; по происхождению французский дворянин.

Служил во французской армии, в полку Артуа и в понтонных частях. В сентябре 1769 года Шардон перешёл в русскую службу с чином капитана армии, а в следующем году переведён в Инженерный корпус Русской императорской армии. 

В 1770—1773 гг. Карл Николаевич Пауль-де-Шардон участвовал в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. В 1770 году отличился при осаде и взятии крепости Бендер, под которую вёл мины; был ранен. 1 ноября 1770 года был пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени:
 

В 1771 году Карл Николаевич Пауль-де-Шардон находился при взятии Перекопской линии, а в 1772 году — при взятии крепости Аккерман (ныне город Белгород-Днестровский, Украина), руководя подрывом крепостной стены. 

В 1773 году К. Н. Шардон назначен в минерную и пионерную роты и с этого времени исполнял разные специальные задачи по инженерной части, в особенности в Лифляндской губернии.

В 1782 году Пауль-де-Шардон составил проект перестройки Рижской крепости, а в 1785 году был командирован на остров Эзель (ныне Сааремаа, Эстония) для снятия ситуационного плана крепости и составления описания острова.

С 1790 года Карл Николаевич Пауль-де-Шардон, произведённый в 1783 году в полковники и в 1788 году в инженер-генерал-майоры, управлял инженерной частью в Киевской крепости.

1 января 1795 года он был произведён в инженер-генерал-поручики (в 1796 году переименован в инженер-генерал-лейтенанты), а 25 декабря 1797 года К. Н. Пауль-де-Шардон был уволен от военной службы.

Карл Николаевич Пауль-де-Шардон умер в 1818 году.

Примечания

Литература 
 
 Общий архив Главного Штаба в Москве.
 Де Шардон Карл-Пауль Николаевич // Русская императорская армия.

Инженер-генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные инженеры
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)